Казарь — село в Рязанском районе Рязанской области России.

Население

История 
Казарь упоминается под 1147 в Никоновской (Патриаршей) летописи. Текст повествует, что были «чудеса и исцеления многи» от чудотворного образа иконы Параскевы Пятницы, бывшие в граде Рязани в Казари. Городище древнерусского града находится на мысу восточного берега озера Валтусова (старицы Оки). Было обследовано В. А. Городцовым, В. И. Зубковым, А. Л. Монгайтом. Культурный слой содержит отложения эпохи железного века (городецкая культура), середины — второй половины I тысячелетия н. э. и древнерусского (XII—XV веков) времени. Первоначальные укрепления были перестроены в XII веке. Обнаружены остатки наземного жилища с глинобитной печью, обломки стеклянных браслетов, шиферные пряслица, куски шлака, обрезки медных поделок и множество гончарной керамики. В 1 км от городища на юго-западной окраине села зафиксированы обширные древнерусские селища.

В XIX веке Казарь — крупное село, располагающееся в 25-30 км к востоку от Рязани, по Спасской дороге. По данным «Списка населённых мест Рязанской губернии», вышедшего в Петербурге в 1862 г., казенное село Казарь (№ 269) при озере Казарском располагалось в 3-м стане Рязанского уезда в 25 верстах от г. Рязани и насчитывало 169 дворов (723 души мужского пола и 729 — женского).

Владельцы села Казарь (XVII—XVIII вв.) 

 1-я четверть XVII в. Барятинский Фёдор Петрович, воевода
 1629 Тургенев Иван Юрьевич
 1629 Шипов Лев Фролов
 1629—1646 Грязев Минай Кирилович
 1629—1646 Булыгин Роман Степанович
 1629—1646 Ладыженский Михаил Семёнович
 1678 Вердеревские, Фёдор и Василий Петровичи
 1678 Беклемишев Иван Матвеев
 1678 Вяземский Михаил Иванович, стольник
 1678 Грязев Антип Андреев
 1678 Грязев Богдан Васильев
 1678 Измайлов Пётр Тимофеевич, стольник
 1678 Мусин-Пушкин Иван Алексеевич, стольник
 1720 Грязев Матвей Михайлович
 1720 Гагарин Юрий Иванович
 1720 Волконский Александр Дмитриевич
 1720 Троицкий монастырь
 1727—1735 Волконский Андрей Дмитриевич
 1727—1745 Грязев Андрей Матвеевич
 1727—1731 Толстой Иван Васильевич
 1730—1735 Норов Алексей Андреевич
 1730—1735 Полуехтов Иван Иванович
 1733—1735 Иванов Никита Нестерович
 1744 Измайлов Лев Фёдорович, капитан-поручик л.-гв. Измайловского полка
 1745 Волконский Дмитрий Андреевич
 1766 Василий Владимирович Грушецкий, лейб-гвардии Семеновского полка сержант (позже генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор)

Достопримечательности 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы впервые упоминается в окладных книгах 1676 года, в приходе которой находилась и соседняя деревня Муромино. С построением в Мурмино в 1725 году храма во имя Святой Живоначальной Троицы Мурмино и соседней деревни Семкино получили самостоятельный приход. В 1744 году по просьбе помещика, капитана лейб-гвардии Измайловского полка Льва Федоровича Измайлова, была поправлена кровля на церкви. А в 1818 году полковником Щегловым, новым хозяином села Казарь, был воздвигнут новый каменный храм с тем же именованием.

Историческая справка:
Каменная Успенская церковь в селе Казарь была построена в 1818 году стараниями и на средства полковника Федора Михайловича Щеглова, после его смерти содержалась статским советником Герасимом Григорьевичем Камневым.
В 1912 году 15 октября была освящена пристроенная трапезная с двумя приделами: во имя трёх Святителей и Святителя Николая Чудотворца. Церковь была крыта железом, крепкая. Колокольня была трёхъярусная, каменная, крепкая, построена в 1909 году.
На 1915 год престолов в церкви было три: в настоящей во имя Успения Пресвятой Богородицы — холодная; в трапезной теплой с южной стороны во имя трёх Святителей и с северной стороны во имя Святителя Николая Чудотворца. В трапезной устроено было водяное отопление.
Приписных к церкви часовен не было. Имелась весьма древняя деревянная, кладбищенская церковь, построенная в XII веке, в которой в 1915 году проводился ремонт.
В приходе имелась земская четырёхштатная школа, в которой в 1915 году обучалось 119 мальчиков и 102 девочки. Церковно-приходской школы не было. С 1871 года законоучителем в Казарской земской школе состоял местный священник Григорий Тимофеевич Молчанов.
Протоколом заседания Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Рязанской области от 21.06.1939 года было принято решение о закрытии церкви в с. Казарь Рязанского района.

Источники 
 Оленев Максим Борисович История села Казарь Рязанской области. 2001—2008 гг.
 Бабурин А. В., Никольский А. А. Казарь (происхождение названия). // Рязанская энциклопедия. — Рязань, 2002. — Т. 3. — С. 255
 Бабурин А. В., Никольский А. А. Казарь. // Топонимический словарь Рязанской области / Под ред. А. А. Никольского; РГПУ. — 2-е изд., перераб. и доп. — Рязань, 2004.
 Барсов Н. Географический словарь Русской земли (IX—XIV ст.). — Вильно, 1865. — С. 86
 Гордова Ю. Ю. Топонимия русского пограничья, связанная с этнонимами тюркских кочевых народов (из рязанской исторической топонимии). // Материалы и исследования по рязанскому краеведению: Сб. научных работ. — Т. 3. / Отв. ред., сост. и авт. предисловия Б. В. Горбунов / Ряз. обл. ин-т развития образования. — Рязань, 2002. — С. 249—253
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1989. — Т. 2. — С. 73
 Димперан Л. В., Судаков В. В. Казарь. // Рязанская энциклопедия. — Т. 1. — С. 460
 Дмитриева Н. В., Клокова Г. С., Силкин А. В. Искусство рязанских земель. М., 1993
 Загоровский В. П. Историческая топонимика воронежского края. — Воронеж, 1973. — С. 85 
 Левошин Н. Н. ГАРО Ф. Р — 6713, Оп. 1, Д. 35, Л. 6
 Левошин Н. Н. ГАРО Ф. Р — 6713, Оп. 1, Д. 39, Л. 27
 Левошин Н. Н. ГАРО Ф. Р — 6713, Оп. 1, Д. 49, Л. 32
 Макаров М. Достопамятности Николаевского Черниева монастыря (путевые записки 1825 г.). // Очерки России, издаваемые Вадимом Пассеком. — М., 1842. — Кн. 5. — С. 196, 197
 Милонов Н. П. Из истории отдельных районов поймы Оки и Рязанской Мещеры. (В помощь учителю истории и краеведу.) — Рязань, 1952. — С. 76
 Монгайт А. Л. Рязанская земля. — М., 1961. — С. 201—204
 Памятники русской письменности XV—XVI вв.: Рязанский край. — М., 1978. — С. 78
 Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. — М., 1998. — С. 198, 200
 Писцовые книги Рязанского края. XVI век. — Рязань, 1898. — Т. 1. — Вып. 1. — С. 263
 Полное собрание русских летописей. — Т. 2, — М., 1962. — С. 12
 Р.е.в. 1890. № 11. сс. 570—573, 575—576.
 Россия. Полное географическое описание нашего отечества. — СПб, 1902. — Т. 2: Среднерусская чернозёмная область. — С. 311
 Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки (список рек и озёр). — М., 1976. — С. 30, 327
 Списки населённых мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. Вып. XXXV. Рязанская губерния. СПб, 1862. Изд. И. Вильсона. с. 13; Рязанская губерния. — С. 13; Атлас Рязанской области. — М., 2002. — Л. 47

Примечания 

Населённые пункты Рязанского района (Рязанская область)
Города Древней Руси
Рязанское княжество